U-Bahnhof Marconi steht für:

 U-Bahnhof Marconi der U-Bahn Rom
 U-Bahnhof Marconi der U-Bahn Turin
 U-Bahnhof EUR Marconi (heute EUR Palasport) der U-Bahn Rom